Karstorpagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karstorpagölen (Näsby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,23 ha)
Karstorpagölen (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn